Aydıncık (district, Mersin), een Turks district in de provincie Mersin
Aydıncık (district, Yozgat), een Turks district in de provincie Yozgat